Lake of Sorrow — дебютный студийный альбом норвежской симфоник готик/дум-метал группы The Sins of Thy Beloved, выпущенный в 1998 году.

Об альбоме 
Lakes of Sorrow стал первым альбомом  The Sins of Thy Beloved, в состав которого помимо вокалистки, гитаристов и барабанщика, вошли клавишники и скрипач. Дебютный лонгплей группы был близок по стилистике к ещё одной норвежской группе Tristania, а вокал Аниты Аугленд напоминал Лив Кристин из Theater of Tragedy.

На сайте Chronicles of Chaos альбом получил оценку 9 из 10. Педро Азеведо назвал его впечатляющим дебютом, несмотря на недостаток оригинальности. Обозреватель Metal.de оценил его чуть ниже (8/10), но также отметил разносторонний характер музыки, ставящий The Sins of Thy Beloved в один ряд с My Dying Bride и Theater of Tragedy.

Список композиций

Участники записи 
 Анита Аугленд — вокал
 Гленн Мортен Нордбо — гитара, вокал
 Арилд Кристенсен — гитара, бэк-вокал
 Ола Аарестад — бас
 Андерс Туе — клавишные
 Ингфрид Стенслад — клавишные
 Стиг Йохансен — ударные
 Пит Йохансен — скрипка

Ссылки

Примечания 

Альбомы дум-метала
Альбомы симфоник-метала
Альбомы готик-метала
Альбомы Napalm Records